Diable Skały – rezerwat przyrody na Pogórzu Ciężkowickim
 Diable Skały – skały na Pogórzu Wielickim